Vienne (Isère) — comuna francesa do departamento de Isère (por vezes aportuguesada sob a forma de "Viena", o que, apesar de não ser um erro, causa equívocos com a capital austríaca)
 Rio Vienne — rio francês que dá o nome a dois departamentos:
 Vienne (departamento) — departamento da prefeitura de Poitiers e da região de Poitou-Charentes
 Alto Vienne — departamento da prefeitura de Limoges e da região de Limousin
 Condado de Vienne — antiga unidade territorial francesa que existiu até ao século XI e a que chamam Viennois
 Vienne-en-Bessin — comuna francesa do departamento normando de Calvados.
 Concílio de Vienne — décimo-quinto concílio ecuménico da Igreja Católica, realizado em 1311-1312, no qual foi aprovada a extinção da Ordem dos Templários

Ver também 

Desambiguações de topônimos